Erasmo Colapietro – politico italiano
 Gaetano Colapietro – ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Colapietro – militare italiano